Dobroselica est un toponyme qui peut désigner :
 Dobroselica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
 Dobroselica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje.